ДК — сокращённое название (аббревиатура):
 Дом культуры, Дворец культуры.
 Дом красноармейца, Дом офицеров.
 «ДК» — советская рок-группа.
 «ДК» — советский пулемёт.
 «Дорожный контроль» — общественный интернет-проект.
 «Динамо Киев» — украинский футбольный клуб.
 «Доктор Кто» — сериал.
 Дистрибьюторская компания.
 DK — Данил Кашин, российский видеоблогер и рэпер.
 Демократическая Кампучия — государство, существовавшее на территории Камбоджи.
 Дорожная карта.